Магистры ордена тамплиеров — в таблице приводится официальная нумерация достоверных Магистров с момента основания Ордена и до казни в 1314 году Жака де Моле, их гербы, имена и даты правления

Примечания 

Тамплиеры
Великие магистры ордена тамплиеров
Списки церковных деятелей